A 2002-es MotoGP-világbajnokság volt a gyorsaságimotoros-világbajnokság 54. szezonja.

Összefoglaló 

Ezzel a szezonnal a királykategóriába bejöttek a 990 köbcentiméteres motorok, leváltandó a korábbi 500 köbcentimétereseket. Ezzel együtt a kategóriát is átnevezték, neve MotoGP lett.

A királykategória győztese az előző évhez hasonlóan ismét az olasz Valentino Rossi lett. A versenyző a szezon során 11 futamgyőzelmet aratott, a többi versenyen pedig egy kivételével mindig a második helyen végzett. Az egy kivétel a cseh nagydíj volt, ahol a verseny feladására kényszerült. 355 szerzett pontjával megdöntötte Mick Doohan 1997-es, 340 pontos rekordját.

Érdekesség, hogy a szezont a Suzuki csapata Dunlop gumiabroncsokkal kezdte, ám már 3 futam után visszaváltott a korábban jól bevált Michelinre.

Versenyek

Végeredmény

MotoGP 

 A kék háttérrel jelzett versenyek nedves pályán zajlottak.

Konstruktőrök

250 cm³

125 cm³

Résztvevők

MotoGP

Források 

MotoGP-szezonok